Chlorophonia callophrys — вид птиц из семейства вьюрковых. Обитают в субтропических и тропических низменных влажных лесах, на высоте 750—2500 над уровнем моря, в горах от Коста-Рики до Чирики и Верагуас (западная Панама).

Описание 
Выражен половой диморфизм. Самец ярко зеленый сверху и желтый снизу, с широкой золотисто-желтой полосой над бровями и фиолетово-синей шапочкой. У него узкое голубое кольцо вокруг глаза и тонкая голубая линия, проходящая от затылка к спинке. Самка похожа, но без золотисто-коричневой шапочки и желтой груди; обе они заменены зелеными перьями. В среднем они достигают 13 см  в длину. Масса тела 24 грамма.
У него тихий свистящий зов: уиииууууууууууу.

Фольклор 
В Коста-Рике местное название этой птицы - руальдо. Существует легенда о том, что у этой птицы был замечательный певческий голос, но она предложила его вулкану Поас, чтобы не пришлось приносить в жертву молодую женщину, тем самым удерживая вулкан от извержения

Примечания 

Вьюрковые
Птицы Центральной Америки
Животные, описанные в 1861 году